De vijf orgels van de Dom St. Stephan zijn van 1978-1980 en in 1993 door de firma Eisenbarth uit Passau vervaardigd, naar een ontwerp van de Duitse organist en componist Walther R. Schusters.

Voor de orgels werd gebruikgemaakt van delen van het toen aanwezige Steinmeyer-orgel uit 1928. Het 126 registers tellende hoofdorgel bevindt zich op de westelijke galerij. Dit orgel wordt geflankeerd door het Evangelie-orgel aan de linkerzijde en het Epistel-orgel aan de rechterzijde. Het Evangelie-orgel is als solo-instrument geïnspireerd op de Franse romantiek, Het Epistelorgel is in de stijl van Italiaanse orgels uit de 16e en 17e eeuw. In het koor van de kerk staat het koororgel, waarvan de dispositie geïnspireerd is op de Duitse barok. Hoog boven het schip van de kerk, boven het zogenaamde Heilige Geestgat, bevindt zich ten slotte het Fernorgel (verre orgel).

In totaal telt het orgel 233 registers bestaand uit 17.794 orgelpijpen en vier klokkenspelen. De grootste orgelpijp is circa 11 meter hoog, de kleinste 6 mm. Er worden elk jaar vanaf 2 mei dagelijks concerten op gegeven

Disposities
Hieronder volgt de volledige dispositie van de vijf orgels. De registers zijn doorgenummerd en achter ieder register is aangegeven in welk jaar het pijpwerk is vervaardigd. Per werk is tussen haakjes aangegeven via welk klavier van de hoofdspeeltafel het wordt bespeeld.

Hoofdorgel

Evangelie-orgel

Epistel-orgel

Koororgel

Fernorgel

Externe links
  Het domorgel op de website van het Bisdom Passau
  Uitgebreide site over het orgel

St. Stephan
Dom St. Stephan, orgel
Cultuur in Beieren